Favières (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Favières (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Favières (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Favières (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia